Poniżej znajduje się lista wszystkich wyemitowanych odcinków serialu Kryminalni.

Uwagi

Bibliografia 
 

Kryminalni
Kryminalni